

Paredes de Melo, un municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Paredes de Escalona, un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Paredes de Nava, un municipi de la comarca de Tierra de Campos a la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, Espanya.
 Paredes de Sigüenza, un municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Murias de Paredes, un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.

Paredes (Portugal), un municipi portuguès, situat al districte de Porto, a la regió del Nord i a la Subregió del Tâmega.
 Paredes de Coura, un municipi portuguès, situat al districte de Viana do Castelo, a la regió del Nord i a la subregió de Minho-Lima.

Persones 
 Joan Paredes, un compositor italià del .